Putjatino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Putjatino (Amur), in der Oblast Amur
 Putjatino (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Putjatino (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Putjatino (Jaroslawl, Danilowski), in der Oblast Jaroslawl, Danilowski rajon
 Putjatino (Jaroslawl, Nekrassowski), in der Oblast Jaroslawl, Nekrassowski rajon
 Putjatino (Jaroslawl, Perwomaiski), in der Oblast Jaroslawl, Perwomaiski rajon
 Putjatino (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Kissehlen, 1938–1946 Angermühle im Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Putjatino (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Putjatino (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Putjatino (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Putjatino (Moskau, Wolokolamski), in der Oblast Moskau, Wolokolamski rajon
 Putjatino (Moskau, Sergijewo-Possadski), in der Oblast Moskau, Sergijewo-Possadski rajon
 Putjatino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Putjatino (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Putjatino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Putjatino (Rjasan), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Rjasan
 Putjatino (Smolensk, Glinkowski), in der Oblast Smolensk, Glinkowski rajon
 Putjatino (Smolensk, Monastyrschtschinski), in der Oblast Smolensk, Monastyrschtschinski rajon
 Putjatino (Smolensk, Potschinkowski), in der Oblast Smolensk, Potschinkowski rajon
 Putjatino (Wologda), in der Oblast Wologda